Соревнования по теннису в одиночном разряде среди юношей на II летних юношеских Олимпийских играх прошли с 17 по 24 августа в теннисном комплексе при Нанкинском Институте Спорта.

Общая информация 
Победителем турнира стал 7-я ракетка посева Камил Майхршак из Польши. По пути к титулу он обыграла трёх сеянных противников — первого, второго и четвёртого сеянных (Андрея Рублёва, Орланду Луса и Ли Док Хи соответственно).

Финалист соревнования — Орланду Лус — сыграл за турнир с двумя сеянными противниками: до поражения от Майхршака он обыграл восьмого сеянного Дзюмпэя Ямасаки.

Последнюю медаль выиграл лидер посева Андрей Рублёв, переигравший в дополнительном матче всё того же Дзюмпэя Ямасаки.

Призёры

Посев 

  Андрей Рублёв (RUS) (Бронзовая медаль)
  Орланду Лус (BRA) (Серебряная медаль)
  Карен Хачанов (RUS) (Четвертьфинал)
  Ли Док Хи (KOR) (Четвертьфинал, отказ)

<li> Марселу Зорманн (BRA) (Первый раунд)
<li> Матиас Сукас (ARG) (Первый раунд)
<li> Камил Майхршак (POL) (Золотая медаль)
<li> Дзюмпэй Ямасаки (JPN) ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Китай